Die Saison 1964/65 war die 28. Spielzeit der ungarischen Eishockeyliga, der höchsten ungarischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte Újpesti Dózsa SC.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 14 Spiele. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für das Meisterschaftsfinale. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Finale 
 Újpesti Dózsa SC - BVSC Budapest 3:2/3:3

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1964
Eishockeysaison 1964/65